Onderdistrict in Indonesië
 Pabelan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pabelan (Kartasura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pabelan (Mungkid), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pabelan (Pabelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java